Макензи, Джордж, 2-й граф Сифорт
 Макензи, Джордж Генри